Pietschmann se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Viktor Pietschmann
 M. Pietschmann